El Club Deportivo Manchego fou un antic club de futbol espanyol de la ciutat de Ciudad Real.

Fou fundat el 22 d'abril de 1929 i desaparegué el 2000. Després de la desaparició del club va néixer el Manchego CF, desaparegut el 2009. Aquest mateix any es fundà el CD Ciudad Real, club que el juliol de 2015 canvià el nom per Club Deportivo Manchego Ciudad Real.

Temporades

Estadis 
 Campo de la Puerta de Granada (1929-1939)
 Campo del Regimiento de Artillería (1939-1943)
 Campo de la Puerta de Granada (1943-1947)
 Campo de la Puerta de Santa María (1947-1971)
 Estadio Rey Juan Carlos I (1971- 2000)

Referències 

Clubs de futbol castellanomanxecs desapareguts
Ciudad Real